Kirbyville bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Kirbyville (Missouri)
 Kirbyville (Ohio)
 Kirbyville (Pennsylvania)
 Kirbyville (Texas)